A&E peut désigner :
 A&E, une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la diffusion de biographies, de documentaires et de séries dramatiques ;
 A&E Television Networks,  un groupe de média américain, coentreprise de Hearst Corporation et The Walt Disney Company ;
 A&E  (abréviation de Accident and Emergency), un single du duo britannique Goldfrapp.

Voir aussi 
 Planète+ A&E, une chaîne de télévision française du Groupe Canal+, diffusant des documentaires